Ahmed è una forma alternativa del nome Ahmad. Può riferirsi anche a:

Persone
 Ahmed I – sultano dell'Impero ottomano
 Ahmed II – sultano dell'Impero ottomano
 Ahmed III – sultano dell'Impero ottomano
 Abdul Karim Ahmed – calciatore ghanese
 Adnan Ahmed – ex calciatore pakistano
 Aly Ahmed – cestista egiziano
 Ammar Ahmed – calciatore svedese
 Daniel Ahmed – allenatore di calcio e calciatore argentino
 Fakhruddin Ahmed – politico ed economista bengalese
 Fatima Ahmed – scrittrice somala naturalizzata italiana
 Fayza Ahmed – cantante e attrice siriana
 Hawa Ahmed – modella somala naturalizzata svedese
 Homam Ahmed – calciatore qatariota
 Iajuddin Ahmed – politico bengalese
 Ishfaq Ahmed – allenatore di calcio ed ex calciatore indiano
 Ismail Ahmed – calciatore emiratino
 Issah Ahmed – calciatore ghanese
 Lalita Ahmed – attrice indiana
 Leila Ahmed – islamista egiziana naturalizzata statunitense
 Nick Ahmed – giocatore di baseball statunitense
 Riz Ahmed – attore e rapper britannico di origini pakistane
 Salama Ahmed – ex giocatore di calcio a 5 egiziano
 Sara Ahmed – sollevatrice egiziana
 Selim Ahmed – ragazzo siriano, assistente di Lawrence d'Arabia
 Shahabuddin Ahmed – politico bengalese
 Shehab Ahmed – calciatore emiratino
 Tareq Ahmed  – calciatore emiratino

Altro
 16113 Ahmed – asteroide della fascia principale
 Ahmed – cortometraggio del 2006 di Alain Gomis

Pagine correlate
 Mushtaq Ahmed
 Sidi Ahmed